Miejscowości w Polsce:
 Sułocin-Teodory
 Sułocin-Towarzystwo